Life Is Sweet (film), een film uit 1991 van Mike Leigh
 Life Is Sweet (nummer), een nummer uit 1995 van The Chemical Brothers